Barthélemy nazwisko francuskich uczonych, polityków i poetów.

Przedstawiciele:
 Anatole Jean-Baptiste Antoine de Barthélemy (1821–1904) – francuski archeolog i numizmatyk,
 Auguste-Marseille Barthélemy (1796–1867) – francuski poeta satyryczny
 François-Marie, marquis de Barthélemy (1747 lub 50–1830) – francuski polityk
 Jean-Jacques Barthélemy (1716–1795) – badacz starożytności
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805–1895) – francuski polityk i filozof